Faustino José da Fonseca CvTE • CvA (Lisboa, 17 de Fevereiro de 1808 — Angra do Heroísmo, 9 de Junho de 1868) foi um militar português.

Naturais de Lisboa
Militares dos Açores
Oficiais superiores de Portugal
Cavaleiros da Ordem de Avis
Cavaleiros da Ordem da Torre e Espada